

Geografia 
Messia-sur-Sorne – comune del Giura (Francia)

Letteratura 
Il Messia (Messiah) – poesia di Alexander Pope
Messia – poesia in latino di Samuel Johnson, traduzione del Messiah di Alexander Pope

Religione 
Messia – fondamento della fede per ebraismo e cristianesimo: (futuro) re d'Israele, della stirpe di Davide, redentore del popolo ebraico e del genere umano.
 Masih: titolo arabo, traduzione dell'ebraico "Messia". Nell'Islam, indica l'erede di Davide, inviato da Allah quale profeta, re e redentore del popolo di Israele.
Messia nell'ebraismo – voce specifica dell'ebraismo
Messianismo – persona inviata da Dio, nozione tipica -ma non esclusiva- della cultura ebraica.

Pagine correlate 
 Messiah (disambigua)